Jože Gale je lahko:
 Jože Gale (boksar)
 Jože Gale (režiser)